Yeongdo-gu () ist einer der 16 Stadtteile von Busan und hat 118.372 Einwohner (Stand: 2019). Es handelt sich dabei um einen der südlichen Bezirke der Stadt. Wörtlich übersetzt bedeutet der Name Schatteninselbezirk. Der Bezirk liegt vor der Küste des Jung-gu.

Bezirke 

Yeongdo-gu besteht aus elf dong (Teilbezirke), wobei alle in zwei bis fünf weitere dong unterteilt sind. Somit verfügt der Bezirk insgesamt über 22 dong.

Verwaltung 

Als Bezirksbürgermeister amtiert Kim Cheol-hoon (김철훈). Er gehört der Deobureo-minju-Partei an.

Weblinks 

 Offizielle Webseite
 Offizielle Webseite (englisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Busan)
Ortsteil in Südkorea